Поза Ларга има више значења:

 Поза Ларга, Пуенте Кристо (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Поза Ларга (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Поза Ларга (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза Ларга (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику